Шипаховский:
 Шипаховский — посёлок железнодорожного разъезда в Шалакушском сельском поселении Приморского района Архангельской области
 Шипаховский — железнодорожный разъезд Северной железной дороги в Архангельской области